Мандычевский — фамилия; имеет женскую форму Мандычевская.
 Мандычевский, Константин (24 мая 1859, село Багриновка, Буковина, Австрийская империя — 14 декабря 1933, Черновцы) — австрийский и румынский педагог и библиотекарь румынского происхождения.
 Мандычевский, Ойзебиус (18 августа 1857, село Багриновка, Буковина, Австрийская империя — 13 июля 1929, Зульц, Австрия) — австрийский композитор и музыковед.